Kyle Smith (curler), Schots curlingspeler
 Kyle Smith (filmrecensent), Amerikaans filmrecensent 
 Kyle Smith (motorcoureur), Brits motorcoureur
 Kyle Smith (piloot), Amerikaans gevechtspiloot uit de Tweede Wereldoorlog
 Kyle Smith (triatleet), triatleet uit Nieuw-Zeeland